Kora kan syfta på:

Musikinstrument 
Kora - västafrikanskt stränginstrument

Religion
 En buddhistisk pilgrimsrit

Geografi

Burkina Faso 

 Kora (ort), Centre-Nord, Province du Bam,

Japan 

 Kōra, Shiga, kommun i Shiga prefektur

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar